Dies ist eine Liste der Städte in Osttimor.

Übersicht 
Die mit Abstand größte Agglomeration in Osttimor ist Dili. In der Gemeinde leben 234.331 Einwohner (Stand 2010). Damit leben 22 % der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. Die Hauptstadt Dili hat eine Einwohnerzahl von 193.563. Dies entspricht 18 % der Bevölkerung des Landes.

Früher wurden Orte mit mehr als 1.000 Einwohnern als Städte geführt, wie zum Beispiel Dare in der Gemeinde Dili oder Bobonaro in der gleichnamigen Gemeinde. Inzwischen werden 38 Sucos als urban definiert, die fast alle um die Hauptorte der Gemeinden gruppieren. Einzige Ausnahme ist Maubisse im Norden der Gemeinde Ainaro.

Städte 
In der folgenden Tabelle sind für 2002 und 2006 (jeweils 1. Januar) die Städte über 1.000 Einwohner (Berechnung) und ihre Gemeinden aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Für 2010 werden die Einwohnerzahlen der im Bericht zur Volkszählung 2010 als Städte angegebenen Orte aufgeführt, die aus den 38 urbanen Sucos gebildet werden. 2015 gab es eine Neustrukturierung der Verwaltungseinheiten, so dass es teilweise starke Verschiebungen gab.

Siehe auch 
 Liste der Verwaltungseinheiten Osttimors
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Ortslisten nach Gemeinden 
 Liste der Orte in der Gemeinde Aileu
 Liste der Orte in der Gemeinde Ainaro
 Liste der Orte in der Gemeinde Atauro
 Liste der Orte in der Gemeinde Baucau
 Liste der Orte in der Gemeinde Bobonaro
 Liste der Orte in der Gemeinde Cova Lima
 Liste der Orte in der Gemeinde Dili
 Liste der Orte in der Gemeinde Ermera
 Liste der Orte in der Gemeinde Lautém
 Liste der Orte in der Gemeinde Liquiçá
 Liste der Orte in der Gemeinde Manatuto
 Liste der Orte in der Gemeinde Manufahi
 Liste der Orte in der Sonderverwaltungsregion Oe-Cusse Ambeno
 Liste der Orte in der Gemeinde Viqueque

Weblinks 
 Direcção Nacional de Estatística
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Osttimors

Einzelnachweise 

Osttimor
!